Basílica de Nossa Senhora do Carmo é o nome das basílicas dedicadas a Nossa Senhora do Carmo em várias cidades:

 Basílica e Convento de Nossa Senhora do Carmo (Recife) na cidade do Recife;
 Basílica de Nossa Senhora do Carmo (São Paulo) na cidade de São Paulo.
 Basílica Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Campinas, São Paulo.

Desambiguação